Oleksandrija (ukrainisch ; russische Entsprechung Alexandrija/Александрия) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Stadt in der Oblast Kirowohrad, siehe Oleksandrija
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Oleksandrija (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Oleksandrija (Schyroke)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Oleksandrija (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Oleksandrija (Riwne)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Oleksandrija (Krasnopillja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Oleksandrija (Kamin-Kaschyrskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Oleksandrija (Kiwerzi)

Siehe auch:
 Oleksandriwka